50-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 19 по 27 июня 1971 года в зале «Универсиада» в Софии (Болгария). В турнире приняли участие 123 спортсмена из 23 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1971
Спорт в Болгарии в 1971 году
Международные спортивные соревнования в Софии
Июнь 1971 года
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии
1971 год в тяжёлой атлетике